'''Savezne Države Mikronezije:
 Kosrae (savezna država)
 Kosrae (otok)